Marko Matić ist der Name folgender Personen:

* Marko Matić (Handballspieler) (* 1988), kroatischer Handballspieler
 Marko Matić, früherer Name von Marko Vejinović (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Marko Matić (Fußballspieler, 1991) (* 1991), serbischer Fußballspieler